Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Boris Becker 6-7(4), 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Andre Agassi (campione)
 Cédric Pioline (primo turno)

 Nicolas Kiefer (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Jonas Björkman (quarti di finale)
 Michael Chang (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1999
ATP Tour 1999